Vincze István (Tatabánya, 1967. január 22. –) válogatott labdarúgó, csatár.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban
1986 és 1996 között 44 alkalommal szerepelt a válogatottban és 8 gólt szerzett.

Edzőként
2011 júniusában az FC Tatabánya szakmai igazgatója lett. 2016 novemberétől az őszi szezon végéig megbízott edzőként a Puskás Akadémia FC csapatát irányította, melyet az ötödik helyről az első helyig vezetett az NB II-ben. 2017 januárjától a Csákvári TK edzője.

Sikerei, díjai
 Ifjúsági Európa-bajnokság
 aranyérmes: 1984, Szovjetunió
 Magyar bajnokság
 bajnok: 1990–91, 1992–93
 2.: 1987–88, 1993–94, 1995–96
 3.: 1986–87, 1991–92
 Magyar kupa
 döntős: 1985

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források

 Bakai Gusztáv – T. Szabó Gábor: A magyar futball 15 éve, Budapest,  Aréna 2000 Kiadó, 2009, 

1967-ben született személyek
Tatabányaiak
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az FC Tatabánya labdarúgói
A Budapest Honvéd labdarúgói
A BVSC labdarúgói
Az Ekeren labdarúgói
A Vasas labdarúgói
Élő személyek
Magyar bajnok labdarúgók